Birnbaum, qui signifie « poirier » en allemand, est un patronyme assez commun :
 Antonia Birnbaum, (1960- ), philosophe française.
 David Birnbaum, (1956-) à Montréal, journaliste et homme politique canadien anglo-québécois.
 Jean Birnbaum (1974-), journaliste français
 Jean-François-Michel Birnbaum (1792 - 1877), jurisconsulte et auteur dramatique allemand
 Maureen Birnbaum, personnage de Quand la nuit tombe (version Maureen Birnbaum)
 Michel Birnbaum, repreneur du magazine  Lui
 Meyer Birnbaum (Lieutenant Birnbaum) (1918-2013), auteur de l'ouvrage Lieutenant Birnbaum : a soldier's story : growing up Jewish in America, liberating the D.P. camps, and a new home in Jerusalem.
 Nathan Birnbaum (1864 - 1937), penseur et poète, l'un des pionniers du mouvement sioniste
 Pierre Birnbaum (1940-), historien et sociologue français
 Roger Birnbaum (1950-), producteur américain
 Zygmunt William Birnbaum (1903 - 2000), mathématicien ukrainien
  (1763-1832), juriste du Palatinat,  napoléonien du département des Forêts à Luxembourg (1800), ensuite magistrat à Trèves puis à Deux-Ponts

Variante 
 Guy Birenbaum (né en 1961), journaliste, ancien éditeur et enseignant-chercheur en science politique français
 Halina Birenbaum (née en 1929), femme de lettres polonaise.

Voir aussi 
 Międzychód, ville de Pologne dont l'ancien nom allemand est Birnbaum
 Arrondissement de Birnbaum, ancien arrondissement de la province prussienne de Posnanie
 Birnbaum, tableau de Gustav Klimt, peint en 1903
 
 Poirier